«Чёрное Рождество» — название трёх американских кинофильмов:
 Чёрное Рождество (фильм, 1974) — канадский фильм ужасов
 Чёрное Рождество (фильм, 2006) — американский ремейк фильма 1974 года
 Чёрное Рождество (фильм, 2019) — второй американский ремейк